Bittman ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Bittman (* 1962), rumänischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Erez Bittman (* 1968), israelischer Basketballtrainer
 Gregory Bittman (* 1961), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Nelson
 Ladislav Bittman (1931–2018), hoher Geheimdienstoffizier der ČSSR, der 1968 in den Westen wechselte

Siehe auch:

 Bittmann